U96 ou U-96 peut faire référence à :
 HMS Peacock (U96), un sloop de la Royal Navy ;
 U96 un groupe de techno allemand ;
 , plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères